University City (Missouri)
 University City (Philadelphie)
 University City (San Diego)